107-й гвардейский истребительный авиационный ордена Александра Невского полк (107-й гв. иап) — воинская часть Военно-воздушных сил (ВВС) Вооружённых Сил РККА, принимавшая участие в боевых действиях Великой Отечественной войны.

Наименования полка 
За весь период своего существования полк несколько раз менял своё наименование:
 286-й истребительный авиационный полк;
 867-й истребительный авиационный полк;
 107-й гвардейский истребительный авиационный полк;
 107-й гвардейский истребительный авиационный Одерский полк;
 107-й гвардейский истребительный авиационный Одерский ордена Александра Невского полк;
 Полевая почта 23308.

Создание полка 
107-й гвардейский истребительный авиационный полк преобразован 24 августа 1943 года из 867-го истребительного авиационного полка на основании Приказа НКО СССР За образцовое выполнение боевых задач и проявленные при этом мужество и героизм.

Расформирование полка 
В связи с реформированием Вооружённых сил СССР 107-й гвардейский истребительный авиационный Одерский ордена Александра Невского полк 22 марта 1947 года был расформирован.

В действующей армии 
В составе действующей армии:
 с 28 августа 1943 года по 2 января 1944 года
 с 18 мая 1944 года по 11 мая 1945 года

Командиры полка 
 капитан, майор Козлов Василий Иванович, 02.02.1942 — 12.1942
  майор, подполковник Индык Семён Леонтьевич, 12.1942 — 31.12.1945

В составе соединений и объединений

Участие в операциях и битвах 

 Донбасская операция с 13 августа 1943 года по 22 сентября 1943 года
 Запорожская операция с 10 октября 1943 года по 14 октября 1944 года
 Днепропетровская операция с 23 октября 1943 года по 5 ноября 1943 года
 Львовско-Сандомирская операция с 13 июля 1944 года по 3 августа 1944 года
 Висло-Одерская операция с 12 января 1945 года по 3 февраля 1945 года
 Нижне-Силезская операция с 8 февраля 1945 года по 24 февраля 1945 года
 Верхне-Силезская наступательная операция с 15 марта по 31 марта 1945 года
 Берлинская операция с 16 апреля 1945 года по 8 мая 1945 года
 Пражская операция с 5 мая 1945 года по 12 мая 1945 года

Почётные наименования 
За отличие в боях при форсировании реки Одер северо-западнее города Бреслау (Бреславль) 107-му гвардейскому истребительному авиационному полку 5 апреля 1945 года присвоено почётное наименование «Одерский»

Награды 
107-й гвардейский Одерский истребительный авиационный полк 28 мая 1945 года За образцовое выполнение боевых заданий командования в боях при прорыве обороны противника на реке Нейссе и овладении городами Коттбус, Люббен, Цоссен, Беелитц, Лукенвальде, Тройенбритцен, Цана, Мариенсфельде, Треббин, Рантсдорф, Дидерсдорф, Кельтов и проявленные при этом доблесть и мужество Указом Президиума Верховного Совета СССР награждён орденом Александра Невского

Благодарности Верховного Главнокомандующего 
Верховным Главнокомандующим дивизии объявлены благодарности:
 За овладение областным центром Украины городом Днепропетровск и городом Днепродзержинск (Каменское) — важнейшими промышленными центрами юга страны и крупными узлами обороны немцев в излучине реки Днепр
 За овладение городами Владимир-Волынский и Рава-Русская
 За овладение городом Сандомир и за овладение сандомирским плацдармом
 За овладение городами немецкой Силезии Нейштедтель, Нейзальц, Фрейштадт, Шпроттау, Гольдберг, Яуэр, Штригау
 За овладение городами Грюнберг, Зоммерфельд и Зорау
 За овладение городом и крепостью Глогау (Глогув) — мощным узлом обороны немцев на левом берегу Одера
 За ликвидацию группы немецких войск, окружённой юго-восточнее Берлина

Отличившиеся воины полка 
  Волошин Александр Иович, гвардии старший лейтенант, заместитель командира эскадрильи 107-го гвардейского истребительного авиационного полка 11-й гвардейской истребительной авиационной дивизии 2-го гвардейского штурмового авиационного корпуса 2-й воздушной армии Указом Президиума Верховного Совета СССР 27 июня 1945 года удостоен звания Героя Советского Союза. Золотая Звезда № 7902
  Индык Семён Леонтьевич, гвардии подполковник, командир 107-го гвардейского истребительного авиационного полка 11-й гвардейской истребительной авиационной дивизии 2-го гвардейского штурмового авиационного корпуса 2-й воздушной армии Указом Президиума Верховного Совета СССР 27 июня 1945 года удостоен звания Героя Советского Союза. Золотая Звезда № 6551
  Кузнецов Иван Александрович, гвардии старший лейтенант, командир эскадрильи 107-го гвардейского истребительного авиационного полка 11-й гвардейской истребительной авиационной дивизии 2-го гвардейского штурмового авиационного корпуса 2-й воздушной армии Указом Президиума Верховного Совета СССР 27 июня 1945 года удостоен звания Героя Советского Союза. Золотая Звезда № 7650
  Соколов Леонид Михайлович, гвардии майор, командир эскадрильи 107-го гвардейского истребительного авиационного полка 11-й гвардейской истребительной авиационной дивизии 2-го гвардейского штурмового авиационного корпуса 2-й воздушной армии Указом Президиума Верховного Совета СССР 27 июня 1945 года удостоен звания Героя Советского Союза. Золотая Звезда № 8654

Статистика боевых действий 
Всего за годы Великой Отечественной войны полком:

Свои потери:

Базирование полка

Самолёты на вооружении

Примечания

Литература

Ссылки 
 Список операций вооружённых сил СССР во Второй мировой войне
 Герои Второй Мировой
 Фото лётчиков и самолётов 107 ГИАП
 Боевой состав ВВС
 The Luftwaffe, 1933- 45
 Авиаторы Второй мировой войны

Гвардейские полки
Истребительные авиационные полки СССР во время Великой Отечественной войны
Воинские части и формирования, созданные в 1943 году
Участники Висло-Одерской операции
Участники Нижнесилезской наступательной операции
Участники Верхнесилезской наступательной операции
Воинские части и формирования — участники Берлинской битвы
Участники Пражской операции